Saint-Pierre-d'Entremont (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Saint-Pierre-d'Entremont (Savoia), municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)